Заплатин — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Заплатин, Александр Антонович (1936—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Заплатин, Ефим Григорьевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 958; 26 ноября 1792.
 Заплатин, Иван Васильевич (1872 — после 1919) — подъесаул, депутат II Государственной думы.
 Заплатин, Семён Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 860; 26 ноября 1791.

Топоним 
 Заплатин — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.